Amitsuarsuup Kuua bezeichnet:
 Amitsuarsuup Kuua (Fluss, Maniitsoq), Fluss im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsuarsuup Kuua (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland